La Montagne secrète est un roman de Gabrielle Roy (1909-1983) publié en 1961.
 La Montagne secrète est une maison d'édition québécoise créée en 2000, spécialisée dans les livres pour la jeunesse.